Нача́льное образова́ние — первый этап общего образования у детей. Получая начальное образование, дети приобретают первые знания об окружающем мире.

 Начальная школа — уровень среднего образования (1-3, 1-4 классы (в Мексике 1-6 классы)), на котором учащемуся даются самые необходимые и поверхностные знания.
 Начальное общее образование в России
 Начальное профессиональное образование

См. также 
 Вечерняя школа
 Среднее образование 
 Общее образование